

Таппер-Лейк — місто, штат Нью-Йорк
 Таппер-Лейк — селище, штат Нью-Йорк